Донні Єн — китайський майстер бойових мистецтв, актор, режисер, продюсер, постановник трюків і бойових сцен.
 Зигмунд Єн — перший та єдиний космонавт НДР.

 Єн Біяо — гонконгський актор, спеціалізується на фільмах з бойовими мистецтвами.
 Томас Єн Гріффіт — американський актор.
 Єн Макдермід — шотландський театральний актор.
 Єн Макдональд — британський письменник-фантаст.
 Єн Сомерголдер — американський актор та модель.

 9249 Єн — астероїд головного поясу, відкритий 24 вересня 1960 року.